Глас — неполногласный вид слова голос, употребляемый как церковнославянизм в высоком и поэтическом стилях речи:
 Глас — многозначный термин, применяемый в православной литургике и музыке православного обихода.
 Глас, Аренд (род. 1968) — голландский бобслеист, пилот.
 Глас, Бентли (1906—2005) — американский генетик.
 Глас (Гляс), Зрубовел Хаим-Гершевич (Зрубавель Гилад, 1912—1988) — израильский поэт, прозаик и редактор.
 Глас, Хорхе (род. 1969) — эквадорский политический деятель, вице-президент Эквадора.

См. также 
 Гласс